Severní provincie může znamenat:

 Severní provincie (Rwanda)
 Severní provincie (Srí Lanka)
 Severní provincie (Zambie)